Corbara ima više značenja:
 Corbara
 Corbara, Caserta
 Corbara, Salerno
 Corbara, Terni
 Corbara, Vicenza